Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, которые занимали в 2011 году первое место во французском хит-параде, составляемом Национальным синдикатом звукозаписи.

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Архив французского хит-парада

2011
2011
Франция
Франция